Junkovac je lahko:
 Junkovac, Lazarevac (Srbija)
 Junkovac, Topola (Srbija)